Salsa (música) — estilo de música e dança
Salsa (planta) — usada como tempero
Salsa (molho) — típico da culinária hispânica
Salsa (filme) — filme estadunidense de 1988
Salsa jeans — marca portuguesa de vestuário portuguesa
Salsas — aldeia e freguesia do concelho de Bragança, Portugal